О́ксли () — английская фамилия. Известные носители:

 Оксли, Джон (1785—1828) — английский путешественник.
 Оксли, Майк (1944—2016) — американский политик.

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 Закон Сарбейнза — Оксли

Примечания